Morganton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morganton (Georgia)
Morganton (North Carolina)